W przeszłości istniały różne gminy o tej samej nazwie:

 gmina Zajączków – dawna gmina, powiat kielecki, woj. kieleckie (do 1954) – z siedzibą w Zajączkowie
 gmina Zajączków – dawna gmina, powiat opoczyński, woj. kieleckie (do 1939) / łódzkie (do 1950) / kieleckie (do 1954) – z siedzibą w Zajączkowie